

Toponymie

 Voïvodie de Couïavie-Poméranie
Franciszkowo, village dans la powiat de Świecie  
Franciszkowo, village dans la powiat de Lipno  

 Voïvodie de Podlachie
Franciszkowo, village

 Voïvodie de Mazovie
Franciszkowo, village

 Voïvodie de Grande-Pologne
Franciszkowo, village dans la powiat de Złotów
Franciszkowo, village dans la powiat de Gostyń 

 Voïvodie de Varmie-Mazurie
Franciszkowo, village dans la powiat de Giżycko
Franciszkowo, village dans la powiat d'Iława